Даниэ́ль Шна́йдер () — американская актриса, комедиантка и сценарист.

Биография 
Даниэль окончила «Tisch School of the Arts» и «New York University».

Карьера 
Даниэль дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль покровителя духовности в эпизоде «Спагетти Иисуса» телесериала «». Всего Шнайдер сыграла в 24-х фильмах и телесериалах.

В 2007—2011 года Даниэль написала сценарии к трём фильмам и телесериалам.

Личная жизнь 
С июня 2008 года Даниэль замужем за актёром  (род.1967), с которым она встречалась 13 месяцев до их свадьбы. У супругов есть ребёнок (род. в июле 2013).

Избранная фильмография 
актриса

сценарист
  — «Крошка из Беверли-Хиллз 2»/Beverly Hills Chihuahua 2

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета